Montbrison kan syfta på:

 Montbrison, Loire, fransk kommun i departementet Loire
 Montbrison-sur-Lez, fransk kommun i departementet Drôme